

Синтезаторы

Ударные